Agamia (z gr. ágamia – celibat):
 bezżeństwo, celibat;
 biologiczną niezdolność do rozmnażania płciowego wskutek naturalnego niedorozwoju narządów płciowych; występuje u pszczół (robotnice), a także u mrówek;
 inaczej agamogeneza (agamogenesis) – rodzaj rozmnażania, w którym nie następuje połączenie gamet. W tym znaczeniu termin agamia jest synonimizowany z partenogenezą;
 agamia (dawniej czapla zielonoskrzydła) – gatunek ptaka z rodziny czaplowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Agamia Reichenbach, 1853.

Zobacz też 

 monogamia, poligamia
 syngamia
 gatunek agamiczny

Przypisy 

Biologia rozrodu
Aseksualność